Задовољство може да се односи на:

 Задовољство, осећање
 Задовољство (будизам)
 Задовољство (филм)